Die Saison 2015/16 der Regionalliga Bayern war die vierte Spielzeit der Fußball-Regionalliga Bayern und die achte Spielzeit der Fußball-Regionalliga als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie wurde am 16. Juli 2015 mit dem Spiel zwischen SSV Jahn Regensburg und Viktoria Aschaffenburg eröffnet.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2015/16 qualifizierten sich folgende Vereine sportlich:

 die Absteiger aus der 3. Liga 2014/15:
 SpVgg Unterhaching, SSV Jahn Regensburg
 die verbleibenden Teams aus der Regionalliga Bayern 2014/15:
 FC Bayern München II, TSV 1860 München II, FV Illertissen, FC Augsburg II, FC Ingolstadt 04 II, SpVgg Bayreuth, TSV Buchbach, 1. FC Nürnberg II, SV Schalding-Heining, FC Memmingen, 1. FC Schweinfurt 05, Wacker Burghausen, SpVgg Greuther Fürth II
 der Meister der Fußball-Bayernliga 2014/15 Staffel Nord:
 Viktoria Aschaffenburg
 der Meister der Fußball-Bayernliga 2014/15 Staffel Süd:
 TSV 1896 Rain
 Sieger der Relegationsspiele um den Aufstieg in die Regionalliga Bayern:
 FC Amberg

Auf- und Abstiegsregelung 
Aufstieg in die 3. Liga

Für den Aufstieg in die 3. Liga war der Meister für die Teilnahme an den Aufstiegsspielen sportlich qualifiziert.

Abstieg aus der Regionalliga Bayern

Die zwei Mannschaften auf den Plätzen 17 und 18 der Regionalliga Bayern stiegen am Ende der Saison ab. Die zwei Mannschaften auf den Plätzen 15 und 16 spielten mit den beiden Vizemeistern der Staffeln der Bayernliga die verbliebenen Plätze in der Regionalliga Bayern aus.

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien wurden der ursprünglichen Terminierung entsprechend angerechnet, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler nach dem Nachnamen, soweit vorhanden, alphabetisch geordnet.

Stadien

Einzelnachweise 

Regionalliga 2015
2015